Haanpää est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ari Haanpää (né en 1965), joueur finlandais de hockey sur glace
Pentti Haanpää (1905-1955), auteur finlandais
Samuel Haanpää (né en 1986), joueur finlandais de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois